Панамский метрополитен () — система линий метрополитена города Панама.

История 
Строительство начато в декабре 2010 года. Открытие было намечено на март 2014 года, но состоялось 5 апреля 2014 года; тем самым строительство длилось 38 месяцев. Проект был реализован консорциумом французской, бразильской и испанской компаний; его стоимость составила 1,8 млрд долларов. Метрополитен стал первой системой подземного транспорта в странах Центральной Америки.

Линии 

 Первая линия — длина 13,7 км, 14 станций, из них 7 подземных, 5 расположены на эстакаде, станция "Альбрук" расположена в открытом тоннеле.
 Вторая линия — открыта 25 апреля  2019 года. На ней расположено 16 станций, 22 км, на западной конечной Сан-Мигелито можно  пересесть на Первую линию.. 16 марта 2023 года линия продлена на 2 км в аэропорт.

Ссылки 

 Официальный сайт Панамского метрополитена.

Примечания 

Панама
Панама
Транспорт в 2014 году
2014 год в Панаме
Линии метрополитена, построенные в 2014 году